Ed van Thijn (1934), een Nederlands politicus en bestuurder
 Joop van Tijn (1938-1997), een Nederlands journalist
 Eric van Tijn (1956), een Nederlands muziekproducent

Zie ook 
 Fluitsma & Van Tijn, het muziekproducentenduo Jochem Fluitsma en Eric van Tijn